Namunaria är ett släkte av skalbaggar. Namunaria ingår i familjen barkbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Barkbaggar
Namunaria